:
 šumni pod
 Noise Floor (Rarities: 1998–2005), album Bright Eyesa
 Noise Floor (album Spocka Bearda)